Алекса́ндр Лапши́н:
 Лапшин, Александр Алексеевич (род. 1939) — советский и российский сценарист.
 Лапшин, Александр Валерьевич (род. 1976) — российско-израильский путешественник и блогер.
 Лапшин, Александр Леонидович (1933—2006) — советский инженер-строитель, государственный деятель.